Хельмут Пфлегер (нім. Helmut Pfleger; 6 серпня 1943 р.) — німецький шахіст, гросмейстер (1975).
 Густав Пфлегер-Моравський (чеськ. Gustav Pfleger-Moravsky; 27 липня 1833 — 20 вересня 1875, Прага) — чеський поет, драматург.
 Герміна Пфлеґер (2 червня 1884 — † 28 листопада 1980) — австрійська акторка.